Список правителей Вьетнама от древности до нашего времени.

Династия Хонг-банг и Ванланг 
Следует учитывать, что под одним именем могла править целая династия.

Династии Тхук и Чьеу

Династия Тхук 
 Ан Зыонг-выонг (Thục Phán) 257—207 (208) до н. э. или 179 до н. э.

Династия Чьеу

Остальные

См. также 
 Список правителей Тямпы

Примечания

Литература 
 

История Вьетнама